PHLDB2 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 253 амінокислот, а молекулярна маса — 142 158.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки